Skrót AZT stosuje się do następujących leków:
 Azydotymidyna – lek antyretrowirusowy
 Azytromycyna – antybiotyk makrolidowy